Vasabron finns i flera svenska städer.

Vasabron, Göteborg
Vasabron, Stockholm
Vasabron, Örebro